Сезон 1994/95 стал для «Боруссии» 19-м в чемпионате Германии и 85-м со дня основания клуба. Команда смогла взять чемпионство впервые за 32 года и первый трофей за 6 лет.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в луб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1 «Динамо»(Дрезден) был лишён профессиональной лицензии и вылетел в Регионаллигу.

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

Кубок УЕФА

1-й раунд

2-й раунд

3-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 1994/1995